Niemcy:
 Oberraden - gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied

Zobacz też:
 Fischbach-Oberraden
 Oberaden